Lost Planet 3 — компьютерная игра, приквел к Lost Planet: Extreme Condition и Lost Planet 2, действие которой происходит на планете E.D.N. III. Сюжет в игре больше схож с событиями первой части. В отличие от первых двух частей, которые делала Capcom, эту часть сделала Spark Unlimited, хотя главным сценаристом и директором проекта остается Кэндзи Огуро.

Сюжет 
Действие игры происходит задолго до событий первой части, когда планета E.D.N. III была ещё скована льдами. Все начинается с прибытия первых колонистов на планету E.D.N. III, которых отправила Neo-Venus (NEVEC), строительная компания. Позже NEVEC стала преследовать иные цели. Главный герой приквела — Джим, колонист, который работает на NEVEC и помогает шахте на планете добывать минералы, в которых заключена энергия (жизненно необходимая на Земле), и отправлять её на Землю. На Земле живёт семья Джима. В игре нет военизированных мехов БМ, как в предыдущих частях серии (потому что тогда на планете их ещё не было), вместо них мехи-Риги (человекоподобные буровые установки), предшественники военизированных мехов. В отличие от военных мехов, у инженерных мехов нет оружия, они оборудованы клешней, буром и сварочным аппаратом.

В первой части компания NEVEC установила диктаторский режим на планете E.D.N. III, уничтожила большую часть Акридов. Ей осталось лишь подчинить или истребить Снежных пиратов, которые восстали против их диктатуры. В Lost Planet 3 компания NEVEC ещё не стала антагонистом: она помогает создать на планете условия, пригодные для жизни людей, строя тепловые электро-генераторы, чтобы бороться с ужасными погодными условиями и добывать энергию. Во время прохождения игры Джим будет раскрывать секреты компании NEVEC.

Геймплей 
Игра представляет собой шутер с элементами RPG, в частности, присутствуют основные и второстепенные задания, возможность модернизации скафандра, оружия и меха (инженерной машины). Для улучшений требуются запчасти и расходные материалы, которые нужно будет искать или приобретать.

Оценки критиков 

Lost Planet 3 получила смешанные оценки критиков. Версия для Microsoft Windows получила 61 балл из 100 на Metacritic и 64,88% на GameRankings, версия для PlayStation 3 — соответственно 61 балл и 59,95%, а версия для Xbox 360 — 58 баллов и 58,93%.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Windows
Компьютерные игры 2013 года
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры на движке Unreal Engine
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, разработанные в США
Продолжения компьютерных игр
Симуляторы меха
Компьютерные игры, изданные Capcom
Lost Planet
Компьютерные игры, разработанные Spark Unlimited